est un objet transneptunien.

Description 
Comme la planète naine Éris, il appartient au disque des objets épars, et est en résonance 4:11 avec Neptune. Sa découverte fut annoncée le . Il a une magnitude absolue (H) de 3,0. En supposant un albédo de 0,15, il ferait environ  de diamètre. C'est le neuvième plus brillant objet transneptunien actuellement connu, ce qui en fait un bon candidat au statut de planète naine.

 passera au périhélie autour de 2198, à une distance d'environ 36 ua. Il est actuellement proche de l'aphélie, à  du Soleil, et a donc une magnitude apparente de 22. Son orbite présente une inclinaison importante de 33°. Il serait en résonance avec Neptune.

Observé la première fois le , il a un arc d'observation de plus de 4 ans. Il est passé à l'opposition début .

 a été annoncé après  et avant .

Un satellite lui a été découvert en 2018, observé en  par le télescope Hubble à la demande de Scott Shepard.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Objets en résonance avec Neptune
 Disque des objets épars
 Liste des planètes mineures (532001-533000)

Liens externes
Orbital simulation from JPL (Java) / Horizons Ephemeris
 

Objet céleste nommé par sa désignation provisoire
Objet épars
Planète mineure découverte en 2013
Planète naine potentielle
Objet en résonance 4:11 avec Neptune
Objet céleste découvert par Scott Sheppard
Objet céleste découvert par Chadwick Trujillo